Сезон 2009 Формулы-Рено 3.5 начался 18 апреля на трассе Каталунья и завершился 25 октября на совершенно новой трассе Моторленд Арагон в Альканьисе. Это пятый сезон поддерживаемой Renault категории с открытыми колёсами.

Изменения регламента

Технические 
После дебюта нового аэродинамического пакета в сезоне-2008 шасси Dallara претерпело "мелкие изменения, вдохновлённые регламентом Формулы-1 2009 года".

Спортивные 
Ряд изменений был сделан в спортивном регламенте, для того чтобы сократить расходы и лучше раскрыть талант пилотов:

 Тестовые сессии в четверг отменены и заменены двумя часовыми в пятницу.
 Протяжённость каждой гонки продлена до 44 минут + один круг.
 Пилот совершивший больше всех обгонов получает бонусное очко.

Также в середине сезона (после этапа на Хунгароринге) лидер чемпионата получил возможность провести тесты болида Формулы-1 — Renault R28. После седьмой гонки сезона Маркос Мартинес и Бертран Багет поделили первую строчку, но благодаря большему количеству побед приз достался Мартинесу на следующем этапе в Сильверстоуне.

А также как и в предыдущие годы, чемпион получил день тестов за Renault F1 Team в конце сезона. Багет выиграл свой титул на предпоследнем этапе на Нюрбургринге и провёл день тестов в декабре.

Пилоты и команды 
Н = Новичок серии 2009 года

 Команда KTR должна была участвовать под номерами 25 и 26, но команда отказалась от участия 1 апреля 2009 года, после того как босс команды Курт Моллекенс заявил что команда не смогла найти двух пилотов для участия в сезоне. 14 мая было объявлено, что KMP Group/SG Formula получит контроль над командой.

Изменения состава команд 
 Переходы пилотов
 Паскуале Ди Сабатино: Red Devil Team Comtec → RC Motorsport
 Эстебан Геррьери: Ultimate Motorsport → RC Motorsport
 Александр Марсуан: Epsilon Euskadi → Comtec Racing
 Мигель Молина: Prema Powerteam → USR
 Даниил Мове: KTR → P1 Motorsport
 Стен Пентус: Red Devil Team Comtec → Mofaz Fortec Motorsport
 Джеймс Уокер: Fortec Motorsport → P1 Motorsport

 Появление/Возвращение в Формулу-Рено 3.5
 Хайме Альгерсуари: Британская Формула-3 (Carlin Motorsport) → Carlin Motorsport
 Жюль Бьянки: Евросерия Формулы-3 (ART Grand Prix) → KMP Group/SG Formula
 Макс Чилтон: Британская Формула-3 (Carlin Motorsport) → Comtec Racing
 Дани Клос: GP2 (Racing Engineering) → Epsilon Euskadi
 Стефано Колетти: Евросерия Формула-3 (Prema Powerteam) → Prema Powerteam
 Крис ван дер Дрифт: Международная Формула Мастер (JD Motorsport) → Epsilon Euskadi
 Сальвадор Дуран: А1 Гран-при (Мексика) → Interwetten.com
 Брендон Хартли: Британская Формула-3 (Carlin Motorsport) → Tech 1 Racing
 Тобиас Хегевальд: Еврокубок Формулы-Рено 2.0 (Motopark Academy) → Interwetten.com
 Михаэль Херк: GP2 (DPR) → Interwetten.com
 Кэйсукэ Кунимото: Формула-Ниппон (Team LeMans) → Epsilon Euskadi
 Джон Ланкастер: Евросерия Формулы-3 (ART Grand Prix) → Comtec Racing
 Омар Леаль: Евросерия-3000 (Durango) → Prema Powerteam
 Федерико Лео: Немецкая Формула-3 (Ombra Racing) → Pons Racing
 Маринеску, Михай: Формула-БМВ Европа (FMS International) → Interwetten.com/RC Motorsport
 Джон Мартин: А1 Гран-при (Австралия)/Британская Формула-3 (Räikkönen Robertson Racing) → Comtec Racing
 Грег Мэнселл: Atlantic Championship (Walker Racing) → USR/Comtec Racing
 Бруно Мендес: European F3 Open Championship (Campos Racing) → RC Motorsport
 Гийом Моро: FIA GT (Luc Alphand Aventures) → KMP Group/SG Formula
 Кристиано Моргадо: Формула Фольксваген (Morgado Racing) → Comtec Racing
 Эдоардо Мортара: GP2 (Arden International) → KMP Group/SG Formula & Tech 1 Racing
 Антон Небылицкий: Еврокубок Формулы-Рено 2.0 (SG Drivers' Project) → Comtec Racing & KMP Group/SG Formula
 Франки Провенцано: Международная Формула Мастер (ADM Motorsport) → Prema Powerteam
 Даниэль Риккардо: Британская Формула-3 (Carlin Motorsport) → Tech 1 Racing
 Филип Салакварда: Международная Формула Мастер (ISR Racing) → RC Motorsport
 Харальд Шлегельмильх: Международная Формула Мастер (Trident Racing) → Comtec Racing
 Оливер Тёрви: Британская Формула-3 (Carlin Motorsport) → Carlin Motorsport
 Альберто Валерио: GP2 (Piquet GP) → Comtec Racing
 Адриан Вальес: GP2 (BCN Competicion) → Epsilon Euskadi
 Адриан Цаугг: А1 Гран-при (ЮАР) → Interwetten.com

 Уход из Формулы-Рено 3.5
 Михаил Алёшин: Carlin Motorsport → ФИА Формула-2
 Борха Гарсия: RC Motorsport → Atlantic Championship (Condor Motorsports)
 Гидо ван дер Гарде: P1 Motorsport → GP2 (iSport International)
 Жюльен Жус: Tech 1 Racing → ФИА Формула-2
 Пиппа Манн: P1 Motorsport → Indy Lights (Panther Racing)
 Марио Романчини: Epsilon Euskadi → Indy Lights (RLR/Andersen Racing)
 Данкан Тэппи: RC Motorsport → Indy Lights (Genoa Racing)
 Роберт Викенс: Carlin Motorsport → FIA Formula Two Championship

Календарь 
Семь этапов проходили в рамках сезона 2009 Мировой серии Рено,  с дополнительными этапами, которые были гонками поддержки Гран-при Монако 2009 года и 1000 км Алгарве.

Результаты сезона 
 Система начисления очков:

Также награждается пилот, совершивший наибольшее количество обгонов.

Максимальное количество очков которое может заработать гонщик (исключая Монако) — 32, а для команды 57. В Монако и Портимане система начисления была реализована другим образом и очки за квалификацию давались в каждой группе из-за отсутствия сессии "Супер-поул".

Личный зачёт

Командный зачёт 

 Обладатель поула в основной гонке выделен жирным шрифтом и он получает четыре очка. Гонщики стартующие вторыми и третьими получают два и одно очко соответственно.
 Пилот отмеченный знаком * показал быстрейший круг. Очками не награждается.
 Пилот сошедший, но классифицированный отмечен знаком †.
 Пилот отыгравший наибольшей количество позиций отмечен курсивом и награждается одним очком.

Примечания

Ссылки 
 Формула-Рено 3.5 

Формула-Рено 3.5
2009